Єкта Куртулуш (тур. Yekta Kurtuluş, нар. 11 грудня 1985, Ізмір) — турецький футболіст.
 Едвін Куртулуш (швед. Edvin Kurtulus, нар. 5 березня 2000, Гальмстад, Швеція) — косовський футболіст.